Кубанская весна (ранее Краснодарская весна) — ежегодный товарищеский футбольный турнир для женских команд, который проводится с 2003 года в весеннее время в Краснодарском крае.

Наибольшее число титулов завоевала сборная Россия до 19 лет (5 побед).

История 
Впервые турнир в станице Полтавская прошёл в марте 2003 года. В 2004 году турнир назывался «Краснодарская весна». Участие в турнире принимали пять команд, а победу одержал самарский ЦСК ВВС. В 2006 году количество команд-участников достигло семи. Победителем турнира в изменённом формате стала ногинская «Надежда». Затем, в течение двух лет победителем становился клуб «Рязань-ВДВ». Турнир 2007 года прошёл на спортивном комплексе «Гигант» в Крымске.

В 2008 году формат турнира изменился, и в нём начали участвовать сборные до 19 лет в связи с чем, он получил статус международного фестиваля молодёжных сборных. Данный турнир получил поддержку ФИФА и вновь прошёл в Крымске. Однако со следующего года турнир состоял лишь из сборных. Идею такого формата турнира предложил наставник сборной России до 19 лет Александр Шагов. По его мнению, было необходимо иметь турнир с регулярными матчами в весенний период по аналогии с Кубком Ла Манга. В течение четырёх лет победителем «Кубанской весны» становились азиатские сборные — дважды Китай и по разу Япония и КНДР. С 2010 года турнир проводится на стадионе «Спутник» в Сочи. В 2013 году победу одержала сборная США, обыгравшая в финале украинских сверстниц. С 2014 года победу в турнире, за исключением 2016 года, одерживала сборная России.

В 2018 году Бюро Исполкома РФС приняло решение присвоить турниру имя Валентина Гришина, привёдшего к победе российских девушек до 19 лет на чемпионате Европы 2005 года в Венгрии.

Формат 
С 2011 по 2014 год в турнире участвовали 12 команд, которые были разбиты на три группы по четыре в каждой. По итогам круговых турниров определились 8 лучших сборных, после чего следовал раунд плей-офф.

Результаты

Бомбардиры 
 2013 — Марьям Рахими (9 голов)

Награды 
 Лучший вратарь
 2007 — Алла Волкова (СКА-Ростов-на-Дону)
 2011 — Ян Цзянг (Китай)
 2013 — Юлия Познохерева (Украина)
 2014 — Анастасия Ананьева (Россия)
 2015 — Патриция Хладекова (Словакия)

 Лучший защитник
 2007 — Надежда Мыськив (Чертаново)
 2011 — Кейси Моррисон (США)
 2013 — Кинга Барабаси (Румыния)
 2014 — Пэйтон Кук (США)
 2015 — Малгорзата Месьяж (Польша)

 Лучший полузащитник
 2007 — Елена Лисачёва (Рязань-ВДВ)
 2011 — Маи Куекава (Япония)
 2013 — Кум Хянг Ри (КНДР)
 2014 — Александра Лунча (Румыния)
 2015 — Эден Авитал (Израиль)

 Лучший нападающий
 2007 — Ирина Чукисова (Надежда)
 2011 — Куми Йокояма (Япония)
 2013 — Рэйчел Уголик (США)
 2014 — Татьяна Козыренко (Украина)
 2015 — Маргарита Черномырдина (Россия)

 Лучший бомбардир
 2004 — Ольга Кремлева
 2013 — Марьям Рахими
 2014 — Татьяна Козыренко (Украина)
 2015 — Андрееа Войку (Румыния)

 Лучший игрок
 2007 — Лилия Васильева (Рязань-ВДВ)
 2011 — Ю Ен Им (КНДР)
 2014 — Маргарита Черномырдина (Россия)
 2015 — Алёна Андреева (Россия)

 Самый полезный игрок
 2013 — Ева Гордон (США)

 Открытие турнира
 2008 — Раиса Одинцова
 2013 — Наталья Соколова (Краснодарский край)

 Приз зрительских симпатий
 2013 — Азербайджан

Тренеры-победители 
 2003 — Александр Соловьёв
 2004 — Виталий Шашков
 2006 — Александр Григорян

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте soccerway.com

Международные соревнования по футболу в России
Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Краснодарском крае
Соревнования по женскому футболу
Международные спортивные соревнования в Краснодарском крае